Faschingberg ist der Name folgender Orte:

  Faschingberg (Gemeinde Bad Hofgastein), Ortsteil von Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
  Faschingberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark